Semjonowski steht für: 

 Semjonowski (Fatesch), Weiler im Fateschski rajon, Oblast Kursk, Russland
 Semjonowski, innerstädtische Gemeinde im Admiralteiski rajon, Sankt Petersburg, Russland
 Semjonowski-Insel, ehemalige Insel in der Laptewsee, Russland
 Semjonowski-Leibgarderegiment, Regiment der Garde der Kaiserlich Russischen Armee